Улица Зенцова в Уфе расположена в Ленинском и Кировском районах города, пролегает с юга на север от улицы Пушкина до улицы Дзержинского.

История 
Изначальное название улицы было Вавиловская в честь уфимских дворян Вавиловых, известных в Уфе с XVI в. После Октябрьской революции 1917 г. улица была переименована и стала называться Ленинской, а в 1937 г. её снова переименовали в честь уфимского революционера Петра Ивановича Зенцова. Улицей Ленина стала называться прежняя Центральная улица.

Ныне улице Зенцова — тихая, окраинная и малолюдная улица, отделённая от остального города заводскими корпусами.

На улице Зенцова сохранился ряд старинных домов:
 Дом С. С. Тикунова (Зенцова, 38)
 Дом-школа при Вознесенской церкви (Зенцова, 49)
 Дом М. Н. Столова (Зенцова, 55)
 Дом Жданова, дом Полозовой (Зенцова, 61)
 Сергеевская баня (Зенцова, 75)
 Доходные дома С. Ф. Савельева (Зенцова, 77 и 85)
 Пивоваренный завод А. Ф. фон Вакано (Зенцова, 93)

Литература 
 
Улицы Уфы